Loren Marion Reno (New Castle, Pensilvânia, 17 de junho de 1872 — Vitória, 4 de março de 1935) foi um missionário da Igreja Batista, bacharel em pedagogia, ciências, teologia. Organizou a missão Batista em todo o Estado do Espírito Santo e fundou o primeiro Colégio Americano Batista de Vitória, foi membro do Instituto Histórico e Geográfico do Estado do Espírito Santo.

Biografia

Juventude 
Nascido em (New Castle, Pensilvânia - EUA, 17 de junho de 1872), filho de pais fazendeiros Joseph Iddings Reno e Carrie Hazen Reno, batizado Loren Marion Lafourn Reno, passou a usar o nome Loren Marion Reno em sua mocidade.
Cursou a Escola Normal de Edinboro, "Edinboro University of Pennsylvania", cursou também a "Bucknell University", Lewisburg (Pensilvânia), e foi graduado pela "Crozer Theological Seminary", em Chester (Pensilvânia) - EUA.

Familia 
Em 1902, Loren Reno casa com Alice May Wymer nome de solteira, passando a se chamar Alice Wymer Reno.
Juntos com sua primeira filha Margarida Fralick Reno; em 06 de Agosto de 1904 o casal missionário da Igreja Batista chega ao Brasil, na cidade de Vitória (Espírito Santo).

Filhos 
O casal missionário teve 4 filhos.
1. Margarida Fralick Reno
2. Loren Ernest Reno * 22 Dez 1906 (Vitória, ES, Brasil) - † 22 Dez 1906 (Vitória, ES, Brasil) - Obs. Irmão gemeo de Carol Hazen Reno
3. Carol Hazen Reno  * 22 Dez 1906 (Vitória, ES, Brasil) - † 24 Out 1980 (Nova York, NY, UEA) - Obs. Irmã gemea de Loren Ernest Reno
4. Etta Fern Reno

Trabalho missionário 
1907, Organiza então na sua residência localizada na Av. Schimit, 70 (hoje Av. Governador Florentino Ávidos), o Colégio Batista na cidade de Vitória (Espírito Santo), para atender os filhos de missionários e crentes da época.

1919, Com o crescimento do colégio, Loren Reno adquire uma grande chácara às encostas do Morro do Moscoso que seria mais tarde a sede do Colégio Batista Americano de Vitória.

1920, O Colégio Batista Americano passa a funcionar nas salas da 1ª Igreja Batista em Vitória (Espírito Santo), (Rua General Osório).

1932, Em Outubro inaugurou o templo da primeira Igreja Batista de Vitória, foi comprado varias propriedades para a construção do futuro Colgéio Americano Batista de Vitória.

1933, Em Setembro, inaugurou o Colégio Americano Batista de Vitória, na "Chácara do Moscoso" (hoje Rua Loren Reno) com quatro prédios: um para a residência da familia missionária Reno, um para internato masculino outro feminino e um para as aulas e administração. 

1935, Morre Loren Reno aos 63 anos. Assume a direção do colégio o Dr. Alberto Stange Júnior, na época seu auxiliar.

Ligações externas 

 Genealogy Family Trees and Family Records online.
 The Van Alstyne Family History.
 Edinboro University of Pennsylvania.
 Bucknell University.
 Crozer Theological Seminary.

Batistas dos Estados Unidos
Missionários dos Estados Unidos